

Jeux 
Un palet est un objet de la forme d'un cylindre plat. De manière plus spécifique, le mot palet peut désigner :
 le palet de hockey sur glace ;
 le palet ou jeu de la marelle ;
 les jeux de palets, sports pratiqués essentiellement en Bretagne, Normandie et Vendée :
 le palet sur planche, ou palet breton, cousin du précédent, et pratiqué en Ille-et-Vilaine et dans les départements limitrophes,
 le palet sur plaque en plomb ou palet vendéen est pratiqué en Vendée, dans la Vienne, les Deux-Sèvres ainsi que dans une partie des Pays de la Loire,
 le Palet valdôtain est un jeu traditionnel de la Vallée d'Aoste.

Cuisine 
 le palet est un petit gâteau sec en forme de cylindre plat (voir aussi palet breton)
 le palet au crabe est un plat à base de crabe, de pomme de terre et d'œufs.

Musique 
 Palet, groupe de musique féminin d’idoles japonaises, formé en  par l'agence Platinum Passport.

Autre usage 
 le palet, disque épais de liège, servant de flotteur à diverses sortes de filets de pêche.

Voir aussi 
 Marelle, un mot venant de l’ancien français (XIIe siècle) , signifiant « palet, jeton, ou petit caillou »